Пиопи:

 Пиопи I — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 2335 — 2285 годах до н. э.
 Пиопи II — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 2279 — 2219 годах до н. э.